Мировая группа — высшая ступень Кубка Дэвиса. Сборные, проигравшие в первом круге, попадают в плей-офф Мировой группы, где играют стыковые матчи с командами, занявшими первые места в своих зонах, за право остаться в Мировой группе.

Турнирная сетка

Первый раунд

Чехия — Нидерланды

Япония — Канада

Германия — Испания

Франция — Австралия

США — Великобритания

Аргентина — Италия

Казахстан — Бельгия

Сербия — Швейцария

Четвертьфиналы

Япония — Чехия

Франция — Германия

Италия — Великобритания

Швейцария — Казахстан

Полуфиналы

Франция — Чехия

Швейцария — Италия

Финал

Франция — Швейцария

Ссылки 
 Официальный сайт 

1